Облеухов — фамилия:

Облеуховы — русский дворянский род.

 Облеухов, Александр Дмитриевич (ок.1742—1814) — генерал-майор артиллерии.
 Облеухов, Лев Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3911; 26 ноября 1826.
 Облеухов, Никанор Никанорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8472; 26 ноября 1850.